Ел Копосо има више значења:

 Ел Копосо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Копосо, Ел Којол (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копосо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копосо (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Копосо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику